

Geografia 
 Saks – census-designated place nella contea di Calhoun, Alabama, Stati Uniti d'America

Persone 
 Anton Saks – cestista svedese
 Gene Saks – regista statunitense
 Kaido Saks – cestista estone
 Stanisław Saks – matematico polacco

Altro 
 Saks Fifth Avenue – catena di grandi magazzini statunitensi